Scheno – antica unità di misura lineare
Scheno – città greca della Beozia